Василий Боголюбов:
 Боголюбов, Василий Александрович (1918—2003) — советский футболист и тренер по футболу и хоккею с мячом.
 Боголюбов, Василий Михайлович (1933—2013) — советский и российский физиотерапевт, член-корреспондент АМН СССР (1986), академик РАМН (1994).